Abdoellah I van Jordanië (1885-1951), Emir van Transjordanië van 1923 tot 1946, koning van Transjordanië van 1946 tot 1949, koning van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië van 1949 tot zijn dood in 1951.
 Abdoellah II van Jordanië (1962), diens achterkleinzoon en sinds 1999 koning van Jordanië.